

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Młynisko – przysiółek wsi Nowe Kramsko w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Babimost
 Młynisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Młynisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała 
 Młynisko – część wsi Piekiełko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark
 Młynisko – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów
 Młynisko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Strachówka 
 Młynisko – część wsi Sokolne w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka 
 Młynisko – część wsi Piecki w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów
 Młynisko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek
 Młynisko – część wsi Smólniki Racięckie w woj. wielkopolskim, w pow. kolski, w gminie Osiek Mały

Inne 
 Młynisko – uroczysko w woj. pomorskim, pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty